Жипов — село в Словаччині, Пряшівському окрузі Пряшівського краю.
 Вишній Жипов — село в Словаччині, Врановському окрузі Пряшівського краю.
 Ніжни Жіпов — село в окрузі Требішов Кошицького краю Словаччини.